CWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Afonso Pena, Curitiba (PR), Brasile